Eudi Silva de Souza, ismert nevén Eudis (Paraíso do Norte, 1983. augusztus 5. –) brazil labdarúgócsatár.

Források 
Eudis adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Brazil labdarúgók
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Zürich labdarúgói
A Young Boys labdarúgói
A Servette labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek